L'édition masculine 2019 du tournoi de tennis de Brisbane se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Kei Nishikori remporte l'épreuve en simple, Marcus Daniell et Wesley Koolhof celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Mischa Zverev et de l'Espagnol Rafael Nadal. Ils sont respectivement remplacés par Yoshihito Nishioka et Taro Daniel.

Lauréats 
Kei Nishikori remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Daniil Medvedev.

En double, Marcus Daniell et Wesley Koolhof décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Rajeev Ram et Joe Salisbury. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane (WTA 2019)
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Brisbane
ATP 2019
Tennis en Australie en 2019
Tennis en janvier 2019